Rampichino – nomignolo dato alla mountain bike, del primo modello Cinelli prodotto in Italia
Rampichino – pianta del genere Ipomea
Rampichino – uccello del genere Rhabdornis oppure Certhia
Certhia brachydactyla – piccolo uccello dal becco sottile